Velika nagrada San Sebastiána 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni 1929. Odvijala se je 25. julija 1929 na dirkališču Circuito Lasarte pri španskem mestu Lasarte-Oria.

Dirka

|-
! 1
| 1
|  Louis Chiron
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35B
| 40
| 5:57:06
| 1
|-
! 2
| 2
|  »Philippe«   Guy Bouriat
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T35B
| 40
| +5:53
| 2
|-
! 3
| 6
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 40
| +7:12
| 5
|-
! 4
| 16
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 40
| +12:55
| 12
|-
! 5
| 8
|  Edmond Bourlier
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 40
| +21:59
| 6
|-
! 6
| 15
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 40
| +34:59
| 11
|-
! 7
| 19
|  Georges Bouriano
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 40
| +41:25
| 14
|-
! 8
| 12
|  Mario Lepori
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 33
| +7 krogov
| 9
|-
! Ods
| 14
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 28
| 
| 10
|-
! Ods
| 5
|  Giulio Foresti   Juan Zanelli
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 25
| 
| 4
|-
! Ods
| 11
|  Albert Broschek
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 15
| Trčenje
| 8
|-
! Ods
| 18
|  Guy Bouriat
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 7
| 
| 13
|-
! Ods
| 4
|  Juan Zanelli
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 7
| Trčenje
| 3
|-
! Ods
| 9
|  Luigi Platè
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 1
| 
| 7
|-
! DNA
| 3
|  Jean de l'Espée
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 7
|  Diego de Sterlich
| Privatnik
| Maserati 26R
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 10
|  Robert Gauthier
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 20
|  Rudolf Caracciola
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 
| 
| 
|-
! DNA
| ?
|  de Rovin
| Privatnik
| Delage 15S8
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929